A Temporada de 2006 do Campeonato Mundial de Superbike foi a 19ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada se iniciou no dia 25 de Fevereiro em Losail, e encerrou-se no dia 8 de Outubro em Magny-Cours depois de 12 corridas.

Calendário e resultados das corridas

Equipes e pilotos

Classificação do campeonato

Classificação de construtores

Exibição no Brasil

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1
 Moto2
 Moto3
 MotoE
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 350cc
 Campeonato Mundial de Motovelocidade 50cc/80cc
 Fórmula 750
 SuperBike Brasil
 AMA Superbike

Ligações externas 
 Sítio oficial

2006
2006 no desporto
Superbike
Superbike